Mahowald ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Mahowald (1931–2013), US-amerikanischer Mathematiker
 Misha Mahowald (1963–1996), US-amerikanische Biologin und Neurowissenschaftlerin
 Natalie Mahowald (* 1963), US-amerikanische Erdsystemwissenschaftlerin